Симо́на Вейль (, урождённая Симона Анни Лилин Жакоб; 13 июля 1927, Ницца — 30 июня 2017, Париж) — французский и европейский юрист, политик и писатель. Министр здравоохранения Франции (1974—1979) и (1993—1995). Председатель (1979—1982) и депутат Европарламента (1979—1993). Член Конституционного совета Франции (1998—2007). Побыв в детстве узницей концлагерей Освенцим и Берген-Бельзен, Симона Вейль была председателем (2001—2007) и членом Фонда памяти Холокоста (2001—2017). Член Французской академии (2009—2017).

Биография 
Симона Жакоб родилась в светской еврейской семье.

Училась в лицее в Ницце, который окончила в 1944 году.

30 марта 1944 года в 16-летнем возрасте Симона Жакоб арестована гестапо в Ницце, вместе с сестрой Мадлен и матерью Ивонн заключена в концлагерь Дранси, затем они депортированы в Германию, содержались в Освенициме. Из Освенцима их при приближении советских войск перевели в Берген-Бельзен, где 15 марта 1945 года умерла от тифа мать (отец Симоны и брат Жан пропали без вести в Литве).

По возвращении во Францию окончила юридический факультет Парижского университета. Лиценциат юридических наук, выпускница Института политических исследований в Париже.
 1957—1959 годы — атташе при министерстве юстиции.
 1959—1970 годы — заместитель начальника департамента Министерства юстиции Франции.
 1968—1969 годы — технический советник кабинета Рене Плевена (Хранителя печати).
 С 1970 года — генеральный секретарь Высшего совета магистратуры.
 С 1972 года — директор ORTF (Управление радиовещания и телевидения Франции).
 1974—1976 годы — министр здравоохранения Франции.
 С 1977 года — председатель Информационного Совета по ядерной энергии.
 1976—1979 годы — министр здравоохранения, ответственный за социальное обеспечение.
 1979−1993 годы — депутат Европейского парламента.
 1979—1982 годы — председатель Европейского парламента.
 1982—1984 годы — председатель Юридического комитета Европейского парламента.
 1984—1989 годы — председатель группы либеральных демократов и реформаторов Европейского парламента.
 В 1987 году — президент Французской комитета по проведению Европейского года окружающей среды.
 В 1988 году — президент Европейского комитета по проведению года Европейского кино и телевидения.
 1993—1995 годы — государственный министр, министр социальных дел, здравоохранения и городов Франции.
 1997—1998 годы — председатель Высшего совета по делам интеграции.
 1998—2007 годы — член Конституционного Совета Франции.
 С 2003 года — член Руководящего комитета Целевого фонда для потерпевших, созданного в соответствии с решением Международного уголовного суда.
В 2001—2007 годах — Вейль была первым председателем Фонда памяти Холокоста, затем до самой смерти — почётным председателем.

31 декабря 2007 года вышла автобиорафическая книга Симоны Вейль, озаглавленная «Жизнь» (). Книга была продана в количестве , переведена на пятнадцать языков и получила премию «Зелёный лавр» за 2009 год. 9 октября 2009 года по приглашению Мориса Дрюона и Франсуа Жакоба Вейль выставила свою кандидатуру на вступление во Французскую академию. 20 ноября 2008 года она была избрана в первом же туре 22 голосами «за» при 5 воздержавшимися и 2 «против» (13-е кресло Пьера Мессмера).

С 11 января 2008 года по поручению президента Николя Саркози занималась подготовкой новой преамбулы для Конституции Франции, в которой говорится о том, что национальная идентичность не может строиться на этнических принципах, однако это предложение не нашло поддержки. Согласно проведённому в начале 2010 года опросу, Симона Вейль была названа респондентами самой уважаемой женщиной Франции. После смерти в апреле 2013 года её мужа Антуана, Симона Вейль удалилась от публичной жизни.

Симона Вейль скончалась 30 июня 2017 года у себя дома, в парижской квартире, немного не дожив до своего 90-летия. В тот же день многочисленные политики и общественные деятели независимо друг от друга стали обращаться к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с предложением захоронить прах Симоны Вейль в Парижском пантеоне. Одновременно в интернете были запущены две петиции за захоронение Вейль в Пантеоне — за сутки одна из них набрала 120 тысяч, а другая — 110 тысяч подписей. 5 июля президент Эмманюэль Макрон выступил с речью, сообщив о том, что с родственниками Вейль была достигнута договорённость о её захоронении в Пантеоне и о перезахоронении вместе с ней праха её супруга.

Таким образом, 1 июля 2018 года Симона Вейль стала пятой женщиной, захороненой в месте упокоения тех, кого Французская Республика считает своими наиболее заслуженными представителями.

Государственные награды 
 Великий офицер ордена Почётного легиона (1 января 2009 года)
 Большой крест ордена Почётного легиона (13 июля 2012 года)
 Кавалер Национального ордена «За заслуги»
 Офицер ордена Британской империи

Почётные учёные степени 
 Почётный доктор Принстонского университета (США, 1975 год)
 Почётный доктор Института Вейцмана (Израиль, 1976 год)
 Почётный доктор Кембриджского университета (Великобритания, 1980 год)
 Почётный доктор Йельского университета (США, 1980 год)
 Почётный доктор Джорджтаунского университета (США, 1981 год)
 Почётный доктор Урбинского университета (Италия, 1981 год)
 Почётный доктор Брюссельского свободного университета (Нидерланды, 1984 год)
 Почётный доктор университета Глазго (Великобритания, 1995 год)
 Почётный доктор Пенсильванского университета (США, 1997)
 Почётный доктор Монреальского университета (Канада, 2007 год)
 Почётный доктор Университета Нетании (Израиль, 2008 год)

Премии и иные награды 
 Премия Афины Фонда Онассиса (1980 год)
 Премия Карла Великого (1981 год)
 Премия Фонда Элеанор и Франклина Рузвельтов (1984 год)
 Премия Трумэна за мир (Иерусалим, 1991 год)
 Золотая медаль B’Nai B’rith (Вашингтон, 1993 год)
 Золотая медаль ассоциации Штреземана (Майнц, 1993)
 Золотая медаль «Здоровье для всех» Всемирной организации здравоохранения (1997 год)
 Премия Принца Астурийского (2005 год)
 Премия Великого Века Лорана Перрие (2005 год)

Художественные фильмы 
 2014 — Закон / La loi, le combat d’une femme pour toutes les femmes (реж. Кристиан Фор / Christian Faure), в гл. роли Эммануэль Дево / Emmanuelle Devos

Документальные фильмы 
 2014 — Симона Вейль. Жизнь в борьбе / Simone Veil, l’instinct de vie (реж. Лоран Делауз / Laurent Delahouse, Сара Бриан / Sarah Briand)

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте Французской академии

Выпускники Института политических исследований
Председатели Европарламента
Министры здравоохранения Франции
Заключённые концлагерей нацистской Германии
Юристы Франции
Лауреаты международной премии им. Карла Великого
Члены Конституционного совета Франции
Выжившие в Холокосте
Почётные доктора Кембриджского университета
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Брандейского университета
Почётные доктора Принстонского университета
Почётные доктора Брюссельского свободного университета
Почётные доктора Брюссельского свободного университета (нидерландскоязычного)
Почётные доктора Софийского университета
Деятели феминизма Франции
Перезахороненные с кладбища Монпарнас
Национальная церемония прощания